El término montanera puede hacer referencia a:
 Montanera,  una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 Montanera, una de las fases de cría del cerdo ibérico.